Le  (DIFF, Festival international du film de Durban) est un festival annuel du film qui se déroule à Durban, dans la province du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. La première édition s'est tenue en 1979.

Annexes

Articles connexes 
 Liste de festivals de cinéma
 Liste de festivals de cinéma en Afrique

Liens externes 
 

Durban
Durban
Durban
Fondation en 1979
Festival de cinéma en Afrique